Francisco Dantas (Rio Grande do Norte)  - município brasileiro
 Francisco Dantas (ator)
 Fufuca Dantas, político batizado como Francisco Dantas

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos